Судзиловський (Судзіловський, Судзиловська) — прізвище. Відомі носії:
 Судзіловський Микола Костянтинович (1850—1930; псевдонім Ніколас Русель) — російський і американський вчений-етнограф, географ, хімік і біолог; революціонер-народник.

Судзиловська 
 Судзиловська Валентина Миколаївна (нар. 1946) — український організатор кіновиробництва.
 Судзиловська Олеся Іллівна (нар. 1974) — радянська і російська актриса театру і кіно, тележурналіст.
 Судзіловська Євгенія Костянтинівна (1854 — ?) — революціонерка- народниця.
Прізвища